Афанасьевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Афанасьевская волость — в составе Алексинского уезда Тульской губернии.
 Афанасьевская волость — в составе Глазовского уезда Вятской губернии.
 Афанасьевская волость — в составе Елецкого уезда Орловской губернии.
 Афанасьевская волость — в составе Красноуфимского уезда Пермской губернии.
 Афанасьевская волость — в составе Льговского уезда Курской губернии.
 Афанасьевская волость — в составе Мензелинского уезда Уфимской губернии.
 Афанасьевская волость — в составе Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
 Афанасьевская волость — в составе Сольвычегодского уезда Вологодской губернии.
 Афанасьевская волость — в составе Шуйского уезда Владимирской губернии.